Lukrecja – imię żeńskie
 Lukrecja – postać legendarna
 lukrecja – rodzaj roślin motylkowatych
 lukrecja gładka – gatunek stosowany do produkcji słodyczy
 lukrecja – produkt spożywczy
 słona lukrecja – odmiana lukrecji z dodatkiem chlorku amonu